Ранчо Сан Хосе има више значења:

 Ранчо Сан Хосе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Хосе, Уертас Хонес (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Хосе (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Хосе, Сан Фелипе (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Хосе, Мануел Мунгија Мехија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Хосе, Ел Аренал (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику